Christine Bussat (* 1971), femme politique suisse
 Édouard Bussat (1863–1938), homme politique français
 Martine Cordier-Bussat, chercheuse française
 Nanette Bussat (* 1928), peintre suisse